Chavagnac (Cantal)
 Chavagnac (Dordonha)